Krasni Jar (ruski: Kрасный Яр) je gradić u Rusiji, u Samarskoj oblasti. 

Nalazi se na ušću rijeke Kondurče u rijeku Sok, 18 km prije ušća Soka u Volgu. Gradom prolazi cestovna prometnica M5, kojom se 18 km prema jug-jugoistoku dolazi u grad Samaru.

Samarska oblast
Gradovi u Rusiji